Collpani steht für folgende geographische Objekte in Bolivien:

 Collpani (Cairoma), Ort im Municipio Cairoma, Provinz Loayza, Departamento La Paz
 Collpani (Luribay), Ort im Municipio Luribay, Provinz Loayza, Departamento La Paz
 Collpani (Sur Lípez), Ort in der Provinz Sur Lípez, Departamento Potosí